Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w jugosłowiańskim Sarajewie rozgrywane były od 13 do 19 lutego 1984 roku. Konkurencje mężczyzn rozegrano na stokach Bjelašnicy, a konkurencje kobiet odbywały się na stokach Jahoriny.

Dwoje narciarzy: Szwed Ingemar Stenmark oraz Hanni Wenzel z Liechtensteinu nie otrzymało pozwolenia od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej na start na tych igrzyskach. FIS stwierdziła, iż oboje utracili status amatorów, bowiem zarabiali pieniądze od sponsorów nie związanych z reprezentacjami ich krajów. Na igrzyskach tych nie wystąpił także Marc Girardelli, który nie otrzymał na czas obywatelstwa Luksemburga, a nie znalazł się w reprezentacji kraju urodzenia, Austrii.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia

Przypisy 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984